Das Abierto Mexicano de Tenis Mifel 2019 war ein Tennisturnier, das vom 29. Juli bis 3. August 2019 in Cabo San Lucas in der Gemeinde Los Cabos stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Washington, D.C. die Citi Open sowie in Kitzbühel die Generali Open statt. Erstere gehörten zur Kategorie ATP Tour 500, während die beiden anderen Turniere zur niedriger dotierten ATP Tour 250 zählten.

Der Titelverteidiger waren im Einzel Fabio Fognini und im Doppel Marcelo Arévalo und Miguel Ángel Reyes Varela.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 762.4555 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 858.565 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 27. bis 28. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers (englisch, spanisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 103 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 64 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Cabo San Lucas